Betul ist der Name
einer Stadt im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh, siehe Betul (Stadt)
eines Distrikts im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh, siehe Betul (Distrikt)
von Taytu Betul (um 1851–1918), Kaiserin von Äthiopien

Siehe auch:
 Betül